Samidare (schip, 1935) - torpedobootjager
 Samidare (schip, 1999) - torpedobootjager